Корони () — округ Суринама, расположенный на побережье Атлантического океана. Административный центр — город Тотнесс, другие города — Корнелискондре, Френдшип и Дженни.

Население округа — 2887 человек (2004), площадь — 3902 км².

Административное деление

Экономика 
Округ Корони, как и большая часть Суринама, зависит главным образом от земледелия как источника доходов и пищи. Прибрежные хозяйства позволяют выращивать кокосы и рис.

Примечания 

Округа Суринама